Cataluña puede referirse a:
 Cataluña, comunidad autónoma española;
 Cataluña, denominación de origen vinícola;
 el Principado de Cataluña, territorio bajo jurisdicción de las Cortes Catalanas, cuyo soberano era el la Corona de Aragón;
 la estación de Cataluña del Metro de Barcelona;
 Cataluña (F-73), fragata de la Armada Española, de la Clase Baleares, en servicio entre 1975 y 2004.
 Cataluña (Albéniz), composición de Isaac Albéniz de 1899.
 los Países Catalanes
 la República Catalana